SZER: Szabad Európa Rádió
 Szer: Ópusztaszer középkori neve